Штеффі Граф була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш з рахунком 6–2, 6–1.

Для Граф це була четверта перемога на Вімблдоні, а для Селеш найкращий виступ на цьому турнірі за кар'єру. Якби вона перемогла, то це був би її 4-й підряд титул на турнірах Великого шолома. Крім того, це була її єдина поразка у фіналах турнірів Великого шолома впродовж 1992 року. Таким чином, це завадило їй здобути календарний і кар'єрний Великий шолом.

Сіяні гравчині 

  Моніка Селеш (фінал)
  Штеффі Граф (переможниця)
  Габріела Сабатіні (півфінал)
  Мартіна Навратілова (півфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2 коло)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Мері Джо Фернандес (3 коло)
  Кончіта Мартінес (2 коло)
  Мануела Малєєва-Франьєре (3 коло)
  Анке Губер (3 коло)
  Яна Новотна (3 коло)
  Катарина Малеєва (чвертьфінал)
  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Наталі Тозья (чвертьфінал)
  Кіміко Дате (2 коло)
  Юдіт Візнер (3 коло)

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1992 on WTAtennis.com 

Вімблдонський турнір